Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» () — единственный федеральный орден Германии. Учреждён 7 сентября 1951 года федеральным президентом ФРГ Теодором Хойсом.

Степени ордена 
Орден имеет девять степеней:
  Особая степень Большого креста (),
  Большой крест в специальном исполнении (),
  Большой крест (Большой крест 1-й степени; ),
  Большой крест заслуг со звездой и плечевой лентой (Большой крест 2-й степени; ),
  Большой крест заслуг со звездой (Большой командорский крест; ),
  Большой крест заслуг (Командорский крест; ),
  Крест заслуг 1-й степени (Офицерский крест; ),
  Крест заслуг на ленте (Рыцарский крест; ),
  Медаль заслуг ().

С 1952 по 1966 годы вручалась ещё одна степень ордена:
  Крест заслуг на ленте (рыцарский крест) в ознаменование юбилея трудовой деятельности ().

Статистика награждений 
С 1951 года более 259 000 граждан Германии и других стран получили эту почётную награду.

Галерея

Литература

Ссылки 

 Орден на сайте germania-online.ru 
 Орден на сайте Ю. Яшенева 
 Степени ордена на французском, английском, испанском и русском языках на сайте auswaertiges-amt.de 
 Statistik Verdienstorden
 Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland на сайте ordensmuseum.de 
 Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland на сайте Федерального Президента Германии 
 Орден на сайте menschenundorden.hdg.de

Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»